29647 Poncelet – asteroide della fascia principale

Persone 

 Christian Poncelet – politico francese
 Jean-Pol Poncelet – politico belga
 Jean Victor Poncelet – matematico e ingegnere francese